Алекса́ндровское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Обливском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Александровский.

Административное устройство 
В состав Александровского сельского поселения входят:
 хутор Александровский;
 хутор Леонов;
 хутор Синяпкин.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Обливского района